Афганистан  на летних юношеских Олимпийских играх 2014, проходивших в китайском Нанкине с 16 по 28 августа был представлен одним спортсменом в одном виде спорта.

Тхэквондо 

По усмотрению организаторов Афганистану был дан допуск к соревнованиям по тхэквондо.

Девушки

Примечания 

Афганистан на юношеских Олимпийских играх
Страны на летних юношеских Олимпийских играх 2014
2014 год в Афганистане